Nasenstein bezeichnet:
in der Architektur einen Formziegel mit Tropfkante, siehe Gesims
in der Medizin einen Fremdkörper in der Nase, siehe Rhinolith